Brudzew bezeichnet Orte und Gemeinden in Polen:
 Brudzew (deutsch Brudzew), ein Dorf und Gemeindesitz im Powiat Turecki der Woiwodschaft Großpolen
 Brudzew, eine Landgemeinde im Powiat Turecki der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Brudzew
 Brudzew (Blizanów), ein Dorf in der Gmina Blizanów im Powiat Kaliski der Woiwodschaft Großpolen
 Brudzew (Błaszki), ein Dorf in der Gmina Błaszki im Powiat Sieradzki der Woiwodschaft Łódź

Siehe auch:
 Brudzewo